manière générale, le mot flexion désigne l’action de fléchir, de courber, de plier, ou son résultat. Plus particulièrement, il est employé dans les domaines suivants :
 en science des matériaux, la flexion est un type de déformation de la matière ;
 en linguistique, la flexion est la variation de la forme des mots selon le contexte (conjugaison, déclinaison) ;
 en anatomie, une flexion est une action consistant à plier un membre, par opposition à l’extension.
Exemple : flexion des genoux = plier les jambes.

Voir aussi